Bundestagswahlkreis 134 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Minden-Lübbecke I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Herford – Minden-Lübbecke II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Wetterau (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Fulda (1949 bis 1976)